Wróblik ist ein polnischer Ortsname:
 Wróblik (Lidzbark Warmiński), Dorf im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Sperlings, Kreis Heilsberg, Ostpreußen)
 Wróblik Krolewski, Dorf im Powiat Krósnieński, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Wróblik Szlachecki, Dorf im Powiat Krosnieński, Woiwodschaft Karpatenvorland